Бохан — фамилия и топоним.

Фамилия 
 Бохан, Владимир Иванович (род. 1950) — российский композитор и музыкант.
 Бохан, Дорофей Дорофеевич (1878—1942) — журналист, поэт, прозаик, переводчик, общественный деятель.
 Бохан, Николай Александрович (род. 1959) — российский психиатр и нарколог.
 Бохан, Сергей Иванович — бывший полковник ГРУ, перебежчик.
 Бохан, Татьяна Геннадьевна (Синявина; род. 1960) — советский и российский учёный, профессор кафедры генетической и клинической психологии Томского университета.
 Бохан, Элизабет (1849—1930) — американская художница и писатель.
 Бохан, Юрий Николаевич (1966—2017) — белорусский историк-медиевист, археолог.

Составная фамилия 
 Бохан-Савинкова, София Дорофеевна (? — 1939) — русская поэтесса и публицист.

Топоним 
 Бо́хан — посёлок в Усть-Ордынском Бурятском округе, административный центр Боханского района Иркутской области.

См. также 
 Бохум

Примечания